La palabra celos puede referirse a:
 los celos, un sentimiento de posesión de la pareja;
 el celo del deber, una patología que se manifiesta en personas muy exigentes de su deber;
 varias películas de ese título:
 Celos (Eifersucht, 1925), película alemana dirigida por Karl Grune;
 Celos (1936), película mexicana dirigida por Arcady Boytler;
 Celos (1946), película argentina dirigida por Mario Soffici;
 Celos (1999), película española dirigida por Vicente Aranda; o
 Celos (2006), película mexicana-estadounidense dirigida por Gonzalo Martínez; o a
 Celos (1982), una telenovela chilena dirigida por José Caviedes;
 la canción «Celos», de la cantante mexicana Daniela Romo;
 la versión de la canción anterior, también titulada «Celos», de la cantante colombiana Fanny Lu; o	
 el río Celos, un río ficticio en la Tierra Media de J. R. R. Tolkien.

Enlaces externos